Ayla – nome proprio di persona femminile
 Ayla figlia della Terra – primo libro della serie de I figli della Terra di Jean M. Auel
 Ayla - La figlia senza nome – film turco del 2017
 Ayla – protagonista della serie I figli della Terra
 Ayla – personaggio di Chrono Trigger
 Daihatsu Ayla – automobile della casa automobilistica giapponese Daihatsu
 Nabi Ayla – centro abitato e comune (municipalité) del Libano, distretto di Zahle, governatorato della Beqā